Mari Aert Frederic Henri Hoffmann (1795-1874), Nederlandse ijzerhandelaar en politicus
 Mari van Warmelo (1866-1963), Nederlandse acteur
 Mari Andriessen (1897-1979), Nederlandse beeldhouwer
 Mari van den Dungen (1936-2016), Nederlandse voetballer
 Mari Trini (1947), Spaanse zangeres
 Mari Boine (1956), Noorse zangeres
 Mari van de Ven (1959), Nederlandse visagist
 Mari Carmen Oudendijk (1968), Nederlandse presentatrice
 Mari Kiviniemi (1968), Finse politica
 Mari Holden (1971), Amerikaanse wielrenster
 Mari Ozaki (1975), Japanse atlete
 Mari Hemmer (1983), Noorse langebaanschaatsster

Zie ook 
 Mari (doorverwijspagina)
 Maria (doorverwijspagina)
 Marie (doorverwijspagina)
 Mary (doorverwijspagina)

Jongensnaam
Meisjesnaam